AEB — Association of European Businesses
 AEB — автовилка
 AEB — Бразильское космическое агентство
 AEB — Система автономного экстренного торможения автомобиля